

Населені пункти та їхні частини
 Старий Двур — село в гміні Бжеґ-Дольни Воловського повіту Нижньосілезького воєводства
 Старий Двур — село в гміні Короново Бидґозького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Старий Двур — село в гміні Тшцель Мендзижецького повіту Любуського воєводства
 Старий Двур — село в гміні Рава-Мазовецька Равського повіту Лодзинського воєводства
 Старий Двур — село в гміні Вежбно Венґровського повіту Мазовецького воєводства
 Старий Двур — село в гміні Добре Място Ольштинського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Старий Двур — частина міста Ольштин в Вармінсько-Мазурському воєводстві
 Старий Двур — частина села Русіново в гміні Рипін Рипінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Старий Двур — частина села Драґани в гміні Високе Люблінського повіту Люблінського воєводства
 Старий Двур — частина села Бродня-Дольна в гміні Бучек Ласького повіту Лодзинського воєводства
 Старий Двур — частина села Сомоніно в гміні Сомоніно Картузького повіту Поморського воєводства
 Старий Двур — частина села Божестово в гміні Хмельно Картузького повіту Поморського воєводства
 Старий Двур — частина села Халупкі в гміні Кшижановіце Рациборського повіту Сілезького воєводства
 Старий Двур — частина села Кози в гміні Кози Бельського повіту Сілезького воєводства
 Старий Двур — частина села Костковиці в гміні Дембовець Цешинського повіту Сілезького воєводства
 Старий Двур — частина села Студзьонка в гміні Пщина Пщинського повіту Сілезького воєводства
 Старий Двур — частина села Вепш у гміні Радзехови-Вепш Живецького повіту Сілезького воєводства
 Старий Двур — частина села Рудзиця в гміні Ясениця Бельського повіту Сілезького воєводства
 Старий Двур — частина села Ґільовиці в гміні Ґільовіце Живецького повіту Сілезького воєводства
 Старий Двур — частина села Ґаєво в гміні Ґіжицько Гіжицького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Старий Двур — осада в гміні Конти-Вроцлавські Вроцлавського повіту Нижньосілезького воєводства
 Старий Двур — осада в гміні Старий Тарґ Штумського повіту Поморського воєводства
 Старий Двур — лісова осада в гміні Вітково Гнезненського повіту Великопольського воєводства

Примітки